Чабай — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чабай, Виктор Петрович (род. 1962, Киев, УССР) — советский и украинский археолог, историк, член-корреспондент НАН Украины.
 Чабай, Нельсон (1940, Монтевидео — 2018, Буэнос-Айрес) — уругвайский футболист, выступавший на позиции защитника.